Dans la mythologie grecque, Acmon peut désigner :
 Acmon de Pleuron, un compagnon de Diomède, changé en oiseau ;
 Acmon fils de Clytios, un compagnon d'Énée ;
 Acmon, un des Corybantes ou des Dactyles ;
 Acmon, un des deux Cercopes avec Passalos.